Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 2005 года прошёл с 31 октября по 9 ноября в деревне Пернис на острове Айсселмонде города Роттердам голландской провинции Южная Голландия.

Система проведения финала — круговая. 10 участниц. В полуфиналах A и B участвовали 12 спортсменок, по три лучших выходили в финал, где их встречали 4 лучших с прошлогоднего финала. Не смогли принять участие действующая чемпионка Нина Хукман и чемпионка 2002 года Ольга Камышлеева. В результате уменьшилась конкуренция в борьбе за чемпионство, количество спортсменок с международными титулами в финале (всего три против шести в финале 2003 года).

Таня Чуб впервые стала чемпионкой Нидерландов. Виталия Думеш вторая, Сара Рейгерсберг впервые выиграла медаль — бронзовую.

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера.

Ссылки 
 результаты в полуфинальной группе A
 результаты в полуфинальной группе B
  Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов
 фрагменты партий

2005 год в шашках
октябрь 2005  года
ноябрь 2005  года
Спорт в Нидерландах в 2005 году
женщины 2005
Спортивные соревнования в Роттердаме